Косолапова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Косолапова, Анастасия Ивановна (1913—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Косолапова, Валентина Андреевна (род. 1997) — российская легкоатлетка.
 Косолапова, Наталья Александровна (род. 2000) — российская футболистка.